Отка́т 
 Откат (взятка) — вид взятки должностному лицу организации.
 Откат ствола — движение артиллерийского орудия после выстрела, вследствие отдачи.
 Откат состояния системы — восстановление данных компьютерной системы с помощью резервной копии или точки восстановления.
 Откат транзакции — функция СУБД, которая в случае сбоев приводит базу данных в предыдущее консистентное состояние.

См. также 
 Rollback